Wilmington (Delaware), ciutat més gran de l'estat de Delaware (EUA)
 Wilmington (Carolina del Nord)
 Wilmington (Comtat de Will), població a l'estat d'Illinois
 Wilmington (Comtat de Greene), població a l'estat d'Illinois
 Wilmington (Massachusetts)
 Wilmington (Ohio)
 Wilmington (Vermont)
 Wilmington Manor, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Delaware
 South Wilmington, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Spencer Compton, comte de Wilmington